Thiouracil bezeichnet:

 2-Thiouracil (CAS-Nr.:)
 4-Thiouracil (CAS-Nr.:)